Первенство СНГ по хоккею с мячом среди команд первой лиги прошло с 23 ноября 1991 по 8 марта 1992 года. 23 команды были разделены на 2 подгруппы.

Западная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты матча «Ока» (Навашино) − «Север» (Северодвинск) уточнены по справочнику Александр Фафурин, «Хоккей с мячом. Календарь-справочник. Чемпионат России. 1992—1993 год. Город Северодвинск.» (Отмечен *). Результат матча «Красная заря» (Ленинград) − «Ракета» (Казань), состоявшийся в Березниках, из-за несогласования с Федерацией хоккея с мячом РСФСР, был аннулирован, и обоим командам были засчитаны поражения. В таблице оставлен первоначальный результат матча 4:3 в пользу «Ракеты». В этом сезоне за неявку засчитывалось техническое поражение со счётом 0:5 для неявившейся команды. Однако в энциклопедии эти результаты даны без учёта счёта для команд.

Восточная подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты матчей команд «Горняк» (Хромтау), «Локомотив» (Оренбург), «Торпедо» (Сосновоборск) и «Комета» (Новосибирск) нуждаются в уточнении, так как в разных источниках приводятся различные результаты. Матч «Комета» (Новосибирск) − «Уральский трубник» (Первоуральск) закончился со счётом 3:1 в пользу «Кометы», но затем был опротестован первоуральцами, и «Комете» было засчитано поражение.
Матчи «Дальсельмаша» (Биробиджан) аннулированы, так как команда снялась с соревнований, не сыграв половины календарных встреч.
 Матчи за первое место: «Родина» (Киров) − «Уральский трубник» (Первоуральск) 7:3 − 7:6.
 «Родина» (Киров) (22 игрока): Владимир Щепалин, Денис Половников, А. Слобожанинов, В. Губин — Сергей Агалаков (67), Валерий Блинов (3), Константин Горностаев (5), Игорь Загоскин (8), Андрей Макуненков (44), Эдуард Патрушев (16), Александр Раков (16), Виктор Ренжин (9), Сергей Фоминых (66), В. Харюшин (1), Алексей Холстинин (1), Андрей Башков (1), Константин Клековкин (14), Сергей Обухов (33), Алексей Кочкин, Сергей Сергеев, Дмитрий Городчиков, Андрей Мороков. В скобках забитые мячи. Главный тренер − А. А. Казаковцев.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) (22 игрока): Владимир Чермных, Сергей Запромётов — Игорь Водянов (4), Андрей Федосеев (35), Сергей Вяткин (14), Александр Грехов (4), Юрий Комнацкий (44), Юрий Трофимов (1), Вячеслав Алимов, Вячеслав Сафонов (10), Михаил Танков (23), Алексей Разуваев (18), Олег Хлопунов (2), Александр Шмотьев (2), Владимир Кирьянов (4), Александр Ваганов (39), А. Мутовкин, Юрий Коцупей (1), Юрий Анфалов, К. Пряхин (1), Э. Мухамантуров. Главный тренер − А. А. Разуваев.
«Родина» (Киров) и «Уральский трубник» (Первоуральск) завоевали путёвку в высшую лигу, но в связи с реорганизацией системы проведения соревнований дополнительно в первую лигу были включены «Север» (Северодвинск), «Красная заря» (Санкт-Петербург) и «Маяк» (Краснотурьинск).

См. также 
 Чемпионат СНГ по хоккею с мячом 1991/1992

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
1991 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 1991 году
1992 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1992 году
Соревнования в СНГ